Familie Lochmann ist eine deutsche Familie, die von verschiedenen Medienformaten als „Die Lochmanns“ gebucht wurde und dadurch Bekanntheit erlangte. Die Patchworkfamilie brachte es innerhalb von drei Jahren zu über 238 Medienbeiträgen in 47 Sendern. Diese beinhalteten sowohl fiktionale Formate mit schauspielerischen Auftritten als auch Reportagen und Reality-TV. Engagiert wurden neben der ganzen Familie auch einzelne Mitglieder.

Die Familie bestand aus sieben Mitgliedern, davon fünf Kinder. Zuletzt versuchte sie, medial begleitet in ein Tiny-House zu ziehen beziehungsweise mit einem Wohnmobil durch Deutschland zu reisen. Nachdem die Familie keinen nennenswerten Bekanntheitsgrad erlangen konnte und das mediale Interesse abebbte, kam es im Jahr 2020 zu einer Trennung des Erwachsenenpaares und der Familie.

TV-Auftritte (Auswahl) 
 Hebammen im Einsatz (Staffel 1, Folge 40), [TVNOW], 2018
 Klink am Südring, 2018, Sat. 1
 Hotel Heidelberg, Spielfilm 2018, ARD
 Punkt 12 Reportage, 2018, RTL
 Explosiv Weekend, 2018, RTL
 Klink am Südring, 2019, Der vermeintliche Ehebruch, Sat.1
 Bad-Banks, Serie, 2019, Netflix
 Endlich Feierabend, Experiment, 2019, Sat. 1
 Intelligentes Fahren, Boschforschung, Bosch 2019
 Expertenbeitrag für Akte, Sat. 1 zum Thema Gewalt durch den Ex-Partner

Weblinks 
 Artikel zum Tiny-House im Schwarzwälder Boten

Einzelnachweise 

Deutsche Familie